BOZAR, het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
 Phase shift keying, een begrip verband houdende met fasemodulatie
 PSK Whirlpool-Author, een Tsjechische wielerploeg
 Pre-shared key, een sleutel gebruikt bij het encrypteren van een draadloze internetverbinding